Interpretació de llengües, activitat de reproduir en la llengua d'arribada el missatge de la llengua de partida.
 Interpretació musical, execució de peces musicals.
 Interpretació, acte de l'enteniment que intenta explicar algun objecte, obra o esdeveniment.